Амбатундразака — малагасийский топоним. Может означать:

 Амбатундразака — коммуна на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — аэропорт.
 Епархия Амбатундразаки — католическая епархия.